Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l'édition 1906 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été, qui est disputé du 23  au 28 avril 1906 à Athènes. 

Cette édition intercalaire n'est pas reconnue par le comité international olympique.

Faits marquants 
Les époux Marie et Max Decugis, pour l'équipe de France, décrochent la médaille d'or.

Les médailles d'argent et de bronze sont attribuées par un jury, respectivement aux paires grecques Kasdaglis/Matsa et Simiriotis/Marinou.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
Jeux olympiques
Jeux olympiques
Double mixte de tennis aux Jeux olympiques